Le tournoi de tennis de Manchester est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 4 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Manchester

Navigation 

dames 1962
Manchester
Sport en Angleterre en 1962
Tennis en juin 1962